Silverton kan syfta på:

 Silverton Casino Lodge – ett hotell och kasino i Enterprise, Nevada i närheten av Las Vegas

Geografi

Kanada 

 Silverton (ort i Kanada), British Columbia,

Storbritannien 

 Silverton (parish), England, Devon,

USA 

 Silverton, Ohio, ort, Hamilton County, 
 Silverton, Colorado, countyhuvudort, San Juan County, 
 Silverton, Texas, countyhuvudort, Briscoe County, 
 Silverton, Oregon, ort, Marion County, 

Robotskapade Kanadaförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar